USS Fletcher ha sido el nombre recibido por dos destructores de la Armada de los Estados Unidos, en honor al almirante Frank Jack Fletcher:
 , destructor líder de su clase, sirvió durante la Segunda Guerra Mundial.
 , destructor anti-submarino de la clase Spruance.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos